

Point intercardinal 
Le nord-est est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux nord et est. Le nord-est est opposé au sud-ouest. 

Les points cardinaux font l'objet de règles typographiques particulières.

Toponymie 
Le terme peut-également faire référence aux zones géographiques suivantes :
 la zone géographique dite Nord-Est englobe les régions du Grand-Est et de la Bourgogne-Franche-Comté en France, essentiellement composée de 6 grandes unités urbaines (Strasbourg et Mulhouse en Alsace, Reims en Champagne-Ardenne, Nancy et Metz en Lorraine, Dijon en Bourgogne et Besançon en Franche-Comté) y compris les communes de leur EPCI incluant leur agglomération ;
 le district du Nord-Est, au Botswana ;
 le Nordeste, ou « Nord-Est » en portugais, regroupement d'États du Brésil à des fins économiques et statistiques ;
 le Dongbei, ou « Nord-Est » en chinois, regroupement des provinces chinoises du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning ;
 North East, ville du Maryland aux États-Unis ;
 le Nord-Est, département d'Haïti ;
 la province nord-orientale, au Kenya ;
 l'Angleterre du Nord-Est, région d'Angleterre au Royaume-Uni ;
 la province du Nord-Est, au Sri Lanka ;
 le Nord-est, région du Viêt Nam ;
 plusieurs

Voir aussi
 

Orientation